Глухой глоттальный щелевой — широко распространённый в языках мира согласный звук.

Распространённость

Ссылки

Литература 
 
 
 
 
 
 

Фрикативные согласные
Глоттальные согласные